Ермаковский — название населённых пунктов в России:
 Ермаковский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Ермаковский — посёлок в Кочковском районе Новосибирской области.
 Ермаковский — посёлок в Башмаковском районе Пензенской области.
 Ермаковский — посёлок в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Ермаковский — посёлок в составе города Нижняя Тура Свердловской области.

См. также 
 Ермаковский Еган
 Ермаковский район
 Ермаковский сельский совет
 Ермаковский сельсовет